Вер'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Вер'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь